Рахел Рюйш (*Rachel Ruysch, 3 червня 1664 —†12 серпня 1750) — нідерландська художниця епохи бароко, майстер натюрморту. 
 Фредерік Рюйш ( нід. Frederik Ruysch, 1638 — 1731) - голландський судовий медик, професор анатомії і ботаніки, анатом, майстер виготовлення та колекціонер.
 Йоханнес Рюйш (; (1460—1533) — німецький картограф, астроном.